уезд расположен в префектуре Акита, Япония.

По оценкам на 1 апреля 2017 года, население составляет 22,930 человек, площадь 449.98 км ², плотность 51 человек / км ².

Посёлки сёла 
 Годзёме
 Хатирогата
 Икава
 Огата

История 

уезды префектуры Акита